A equipa do Futebol Clube do Porto de futebol indoor representa o FC Porto em competições de futebol indoor. A equipa compete atualmente apenas na Liga de Fútbol Indoor, uma competição de futebol indoor espanhola para jogadores de futebol profissional com mais de trinta anos.

Plantel 
O elenco utilizado para a Liga de Fútbol Indoor consiste nos mais famosos antigos jogadores de futebol de onze do clube, como por exemplo Fernando Gomes, Domingos Paciência, Pedro Emanuel, entre muitos outros.

Histórico 

Modalidades do Futebol Clube do Porto
Futebol Indoor